Drabina Jakuba – drabina do nieba opisana w Biblii
 Drabina Jakuba (elektryczność) – urządzenie elektryczne 
 Drabina Jakuba (zabawka) – drewniana zabawka
 Drabina Jakubowa (film) – amerykański film psychologiczny